Echeclo – guerriero troiano ucciso da Patroclo
Echeclo – guerriero troiano figlio di Agenore, ucciso da Achille